Banjar Dowo (Jombang)
 Banjar Dowo (Kabuh)
 Banjar Dowo (Lengkong)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing